Tijdmachine
 Time Machine (Rick Wakeman), album van Rick Wakeman
 Time Machine (Steve Jolliffe), album van Steve Jolliffe
 Time Machine (software), back-upapplicate van Apple
 De Tijdmachine, het boek van H.G. Wells
 Time Machine (computerspel), een computerspel
 The Time Machine (1960), een film van George Pal met Rod Taylor, gebaseerd op het boek
 The Time Machine (1978), een televisiefilm van Henning Schellerup met John Beck, gebaseerd op het boek
 The Time Machine (2002), een film van Simon Wells met Guy Pearce en Samantha Mumba, gebaseerd op het boek
 The Time Machine (Alan Parsons), een album van Alan Parsons uit 1999
 The Time Machine (Gary Burton), een album van Gary Burton uit 1966
 Time Machine (Joe Satriani), een livealbum van Joe Satriani uit 1993
 Time machine (hey, come on back in time), nummer van The Cats uit 1973